Широкі Брієг () ― футбольний клуб з Боснії і Герцеговини, базується у місті Широкі Брієг, розташованому в західній частині країни на берегах річки Лиштиця 20 кілометрів на захід від Мостара.

Досягнення 
 Чемпіон Боснії і Герцеговини (2): 2004, 2006
 Володар Кубка Боснії і Герцеговини (3): 2007, 2013, 2017
 Перша ліга Герцег-Босни (5): 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Боснії і Герцеговини
Футбольні клуби, засновані 1948
Широкі Брієг
Засновані в Європі 1948
1948 у європейському спорті